Locksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Locksjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (6,47 ha)
Locksjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (45,5 ha)
Locksjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn